«Copycat» — песня американской певицы Билли Айлиш с её дебютного мини-альбома Don’t Smile at Me (2017). Четвёртый сингл с мини-альбома, выпущенный 14 июля 2017 года. Ремикс песни от Sofi Tukker был официально выпущен 11 января 2018 года.

Предыстория и релиз 

В интервью Genius Айлиш упомянула, что она написала песню вместе со своим братом о девушке, которая копирует всё, что она делает. Она сказала   «Я пишу в основном с братом. Эта песня, мы были просто в его комнате, и я подумала: «Йоу! Там есть эта чертова девушка, и она продолжает делать всё, что делаю я. И я хочу написать об этом». Потому что это было у меня в голове. Много»

Музыка и текст

Отзывы

Исполнение песни

Чарты

Сертификация

Примечания 

Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Песни Билли Айлиш
Песни, написанные Билли Айлиш
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Синглы Interscope Records